Monteagudo può riferirsi a diversi toponimi:

Argentina
Monteagudo, comune nella provincia di Tucumán

Bolivia
Monteagudo, comune del dipartimento di Chuquisaca

Spagna
Monteagudo, comune della Navarra
Monteagudo de las Vicarías, comune della Castiglia e León
Monteagudo de las Salinas, comune della Castiglia-La Mancia 
Monteagudo del Castillo, comune dell'Aragona